Justinus kan syfta på:

 Justinus (namn) – ett mansnamn
 Marcus Junianus Justinus (200-talet), en romersk historiker
 Justinus I (ca 460–527), östromersk kejsare 518-527
 Justinus II (520–578, östromersk kejsare 566-578
 Justinus Martyren (100–165), romersk författare på 100-talet, helgon